Il singolare del BMW Open 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Libor Pimek ha battuto in finale Gene Mayer 6-4, 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

  Tomáš Šmíd (primo turno)
  Gene Mayer (finale)
  Brian Teacher (primo turno)
  Wojciech Fibak (secondo turno)

 Mike Bauer (primo turno) 
 Wally Masur (primo turno) 
 Balázs Taróczy (primo turno) 
 John Lloyd (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1984